Municipio de Raymond, puede referirse a los siguientes municipios de los Estados Unidos:

 Al municipio de Raymond, en Arkansas.
 Al municipio de Raymond, en Dakota del Norte.
 Al municipio de Raymond, en  Dakota del Sur.
 Al municipio de Raymond, en Minnesota.
 Al municipio de Raymond, en Kansas.
 Al municipio de Raymond, en Nebraska.
 Al municipio de Raymond, en el condado de Champaign, en Illinois.
 Al municipio de Raymond, en el condado de Montgomery, en Illinois.